La Pente est un film français réalisé par Henri Andréani sorti en 1931.
La Pente (Dance, Fools, Dance) est un film américain réalisé par Harry Beaumont, sorti en 1931.